Стерджис ():

  — город в провинции Саскачеван, Канада.
  — город в штате Кентукки, США.
  — город в штате Мичиган, США.
  — город в штате Миссисипи, США.
 Стерджис — город в штате Южная Дакота, США.